Соревнования Маккабиады 2022 по хоккею с шайбой прошли с 13 по 24 июля в Паис Арене, Иерусалим, в 3-х возрастных категориях: юниоры до 18 лет, открытый турнир для хоккеистов от 18 до 40 лет и турнир мастеров, для спортсменов старше
40 лет.
Впервые прошёл турнир среди женщин.

Медали

Общий зачёт

Юниоры 
На первом этапе состоиялся двухкруговой турнир, после которого команды, занявшие первое и второе место в группе, сыграли в финальном матче.

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3).

Финал

Видео

Первый круг

Второй круг

Финал

Открытый турнир (Женщины) 

На первом этапе состоиялся двухкруговой турнир, после которого команды, занявшие первое и второе место в группе, сыграли в финальном матче.

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3).

Финал

Видео

Первый круг

Второй круг

Финал

Открытый турнир (Мужчины)

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3).

1/2 Финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Видео

Групповой турнир

Полуфиналы

Матч за 3-место

Финал

Ветераны

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3).

1/2 Финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Составы команд 
Сборная Израиля:
 Вратари: Алекс Логи, Эли Эдри.
 Защитники: Иоав Марер, Эйтан Шерер, Николай Екимовский, Шарон Перец , Станислав Ратнер, Нисан Бутбуль, Борис Прессель.
 Нападающие: Шломо Леви, Исаак Леви, Шауль Галеви, Михаэль Кац, Майкл Мазейка, Михаил Гайзман, Сергей Спорнов, Дмитрий Шелехов, Вячеслав Идов, Дмитрий Розенман, Владимир Шопински, Николай Коломыза.
 Тренер сборной: Борис Амромин.

Видео

Групповой турнир

Полуфиналы

Матч за 3-место

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Маккабиада 2022
Маккабиада 2022
Маккабиада 2022
Хоккей с шайбой
Хоккей с шайбой на Маккабиадах